Цу́ндель () — немецкая фамилия:
 Цундель, Георг (1931—2007) — немецкий физик, сын Георга Фридриха Цунделя и Паулы Цундель
 Цундель, Георг Фридрих (1875—1948) — немецкий художник-портретист, второй супруг Клары Цеткин
 Цундель, Клаус — немецкий композитор
 Цундель, Джордж Лоренцо (1885—1950) — американский миколог
 Цундель, Паула (1889—1974) — дочь промышленника Роберта Боша, вторая супруга Георга Фридриха Цунделя, мать Георга Цунделя

См. также 
 Цюндель, Эрнст Кристоф Фридрих (род. 1939) — немецкий отрицатель холокоста